L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Luis Horna remporte l'épreuve de simple, František Čermák et Leoš Friedl celle de double.

Lauréats 
Luis Horna remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Juan Ignacio Chela.

En double, František Čermák et Leoš Friedl remportent le titre en battant en finale Potito Starace et Filippo Volandri. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2004) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2006
Acapulco
Sport au Mexique en 2006
Tennis en février 2006
Tennis en mars 2006